

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Magdalenka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dobrcz 
 Magdalenka – osada w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek 
 Magdalenka – część wsi Dębowiec Wielki w woj. łódzkiem, w pow. pajęczańskim, w gminie Strzelce Wielkie
 Magdalenka – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza 
 Magdalenka – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Będków
 Magdalenka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Lesznowola

Inne 
 Magdalenka – wieś na Litwie, w starostwie solecznickim
 magdalenka – francuskie ciastko

Zobacz też 
 Magdalenki